Județul Bălți se poate referi la una din următoarele entități teritoriale de prim ordin:

 Județul Bălți (interbelic), județ constituent al României Mare, existent între 1918 și 1940, respectiv între 1941 și 1944 și
 Județul Bălți, Republica Moldova, județ efemer, existent între 1997 și 2003.

A se vedea și 

 Județ
 Bălți